Los términos entrelazado y entrelazamiento, ambos definidos como la acción o efecto de entrelazar o entrelazarse, pueden referirse a:

Artes y decoración 
 Entrelazado (arte), elemento decorativo caracterizado por complejos patrones geométricos trenzados o enlazados entre sí;
 Entrelazado (cultivo), técnica de formación de setos.

Física 
 Entrelazamiento cuántico, fenómeno de mecánica cuántica.

Tecnología 
 Entrelazado de datos, técnica de organización de datos de forma no contigua para su transmisión;
 Entrelazado (mapas de bits), método de codificación de imágenes en mapa de bits;
 Exploración entrelazada, técnica de captación y representación de imágenes para televisión o computadora;
 Memoria entrelazada, división de un sistema de memoria en varios canales en paralelo.

Otros 
 Entrelazados, serie de televisión argentina de 2021.